A9.com – wyszukiwarka internetowa
 Cruiser Mk I (A9) – brytyjski czołg szybki
 Autostrada A9 – autostrady w Europie